Ponte di Verrazzano, New York
 Ponte Giovanni da Verrazzano, Firenze